Портима́н (иногда Портима́у,  ) — город и морской порт на юге Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Фару. Численность населения — 49 тысяч жителей (город), 59,8 тысячи жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входит в регион Алгарве и субрегион Алгарве. Входит в состав городской агломерации Большое Алгарве.

Центр города расположен примерно в 2 км от Атлантического океана и является важным центром рыболовства и туризма.

Расположение 
Город Портиман расположен в устье реки Араде при впадении её в Атлантический океан. Рядом проходит автотрасса A22 и IC4.

Расстояние до:
 Лиссабона — 215 км;
 Фару — 55 км;
 Бежа — 114 км.

Муниципалитет граничит:
 на севере — с муниципалитетом Моншике;
 на востоке — с муниципалитетами Силвеш и Лагоа;
 на западе — с муниципалитетом Лагуш.
На юге омывается Атлантическим океаном.

История 
Археологические данные свидетельствуют о существовании на территории Портимана города эллинистического периода и римского периодов. В римские времена населённый пункт назывался Порт Ганнибалис (лат. Portus Hannibalis). Современный город основан в 1453 году.

Достопримечательности

Архитектурные и археологические памятники

Портиман 
 Часовня Святого Жозе (Capela São José) — XVII век.
 Церковь Богородицы Девы Марии (Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição) — XV век.
 Монастырь и колледж иезуитов (Convento do Colégio dos Jesuítas) — XVII век.
 Монастырь Святого Франциска (Convento São Francisco) — XVI век.
 Крепость Святой Екатерины (Fortaleza de Santa Catarina) — XVII век.
 Крепостные стены Портимана (Muralhas de Portimão).
 Исторический центр Портимана (Antiga lota de Portimão).

Алвор 
 Замок Алвор (Castelo de Alvor).
 Церковь Богородицы в Алворе (Igreja Matriz de Alvor).
 Часовня Святого Петра (Morabito de São Pedro).
 Часовня Святого Иоанна (Morabito de São João).
 Дворец Абреу (Palácio Abreu) — реставрирован в начале XIX века.
 Скульптура рыбака — автор Жуау Кутилеиру, статуя установлена в 2000 г.
 Этнографический музей в Алворе.
 Здание Салва-Видаш (Edifício do Salva Vidas) — построено в 20-х годах XX столетия, недавно реставрировано.

Мешильоейра-Гранде 
Доисторический монастырь Алкалар (Conjunto pré-histórico de Alcalar)
Археологическая база римского периода (Estação romana da Quinta da Abicada)

Другие интересные места 
 Дворец Бивар (Palácio Bivar) — построен в конце XVIII века. Стиль неоклассика барокко. Сейчас муниципалитет Портиман.
 Особняк Сарреа-Гарфиаш (Palacete Sárrea Garfias) — построен в конце XVIII века. Стиль неоклассика барокко.
 Дом Мануэла Тейшейры Гомеша (Casa Manuel Teixeira Gomes), в котором родился португальский писатель и политик М. Т. Гомеш (27 мая 1860 — 18 октября 1941), седьмой президент Португальской Республики, присвоивший в 1924 г. Портиману статус города.
 Площадь Мануэла Тейшейры Гомеша (Praça Manuel Teixeira Gomes) — создана в начале XX века, служит местом встреч  жителей Портимана и проведения праздников.
 Парк Вишконде-Бивар (Jardim Visconde Bivar) — создан в 1905 г. Один из старинных парков Портимана.
 Старинный мост (Ponte rodoviária) — построен в 1876 г.
 Железнодорожный мост (Ponte ferroviária) — построен в 1922 г.
 Здание железнодорожной станции (Edifício da Estação de Caminho de Ferro).
 Международный автодром Алгарве.

Портиман — популярное место отдыха и туризма. Город располагает гаванью для яхт и многочисленными морскими пляжами, среди которых самый известный — Прайя-да-Роша. Имеются морской порт и муниципальный аэродром.

Экономика 
Экономика основана на обслуживании туристов и отдыхающих.

Транспорт 
 Муниципальный аэродром Портиман
 Национальное и интернациональное автобусное сообщение
 Железнодорожная станция
 Морской порт
 Марина

Районы

См. также 
 Фару (округ)
 Муниципалитеты округа Фару
 Районы округа Фару

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета 
 Фото Портимана 

Портиман
Города Португалии
Муниципалитеты округа Фару